Бесна́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Люберсак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19025.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 50 км южнее Лиможа, в 45 км к западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 363 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 211 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 155 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 155 активных работали 137 человек (75 мужчин и 62 женщины), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 56 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез